Matthews kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Matthews
 Deborah L. Matthews
 Eric G. Matthews
 Victoria Ann Matthews
 Henry John Matthews

Robotskapade auktorsförkortningar